Batanga peut désigner :
 les Batanga, une population du Cameroun ;
 le batanga, une langue bantoue ;
 Grand Batanga, une ville du Cameroun ;
 Batanga, un village du Cameroun situé dans la région du Centre, dans l'arrondissement de Bokito.
 Batanga, localité du département de Zimtenga au Burkina Faso.

Homonymie de toponyme